Carlos II es el nombre para referirse a:
 varios monarcas:
 Carlos II de Anjou "el Cojo" (1254-1309), rey de Nápoles;
 Carlos II de España "el Hechizado" (1661-1700), rey de España desde 1665 hasta su muerte;
 Carlos II de Francia "el Calvo" (823-877), emperador de Francia y del Sacro Imperio Romano;
 Carlos II de Inglaterra (1630-1685), rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda;
 Carlos II de Navarra "el Malo" (1332-1387), rey de Navarra;
 Carlos II de Rumania (1893-1953), rey de Rumanía.
 Carlos II de Sicilia (1500-1558), más conocido por Carlos V del Sacro Imperio;
 varios nobles o cargos eclesiales europeos:
 Carlos II de Alençon "el Magnánimo" (1297-1346), conde de Alençon;
 Carlos II de Borbón (1433-1488), duque de Borbón;
 Carlos II de Estiria (1540-1590), archiduque de Austria;
 Carlos II de Lorena "el Intrépido" (1364 - 1431), duque de Lorena;
 Carlos II de Mónaco (1555-1589), señor de Mónaco;
 Carlos II de Parma (1799-1883), duque de Parma;
 Carlos II de Saboya (1489-1496), duque de Saboya;
 Carlos Manuel II de Saboya (1634-1675), duque de Saboya;